Die Vietnam Open 2007 im Badminton fanden vom 6. bis 11. November 2007 in Hanoi statt.

Austragungsort 
Quan Ngua Sports Palace, Hanoi

Finalergebnisse

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2007
Badmintonwettbewerb in Hanoi
BWF Grand Prix 2007